Ско́лковское шоссе́ — шоссе в Можайском районе Западного административного округа города Москвы и в Одинцовском районе Московской области. В 2012 году шоссе обогнало по стоимости аренды квадратного метра недвижимости знаменитую Рублёвку.

Расположение 
Шоссе начинается в Москве от старой трассы Можайского шоссе, недалеко от пересечения Витебской улицы и Можайского шоссе. Справа к нему примыкают Вяземская и Беловежская улицы. После развязки с МКАД шоссе идёт по территории Московской области, где проходит через деревни Сколково и Немчиново. Налево также уходит дорога на совхоз «Заречье». Справа от шоссе Марфинское кладбище (Одинцовский район Московской области).

Происхождение названия 
Названо по подмосковному селу Сколково, в которое и ведёт. Показанное на планах уже XVII в. село получило название от фамилии Сколков, известной с XVI в.

Транспорт 

На участке от Вяземской улицы до МКАД по шоссе следуют маршруты автобусов:

 № 16 — Беловежская улица —метро Кунцево —  Беловежская улица 

 № 180 — Беловежская улица — 66-й квартал Кунцева (только к Беловежской ул.)
 № 205 — Беловежская улица — Киевский вокзал
 № 231 — Беловежская улица — Метро «Филёвский парк» (электробус)
 № 609 — Беловежская улица — МЦД «Кунцевская» (только к Беловежской ул.)
 № 612 — Метро «Кунцевская» — Троекуровское кладбище (только к ул. Герасима Курина)
 № 818 — Метро «Филёвский парк» — Международный университет (маршрут Подмосковья)
 № 867 — Метро «Молодежная» — Немчиново (маршрут Подмосковья)

Реконструкция в 2009—2010 годах 
С 1 июня 2009 года по 12 июня 2010 проводилась реконструкция Сколковского шоссе на территории Московской области, а также дороги на совхоз «Заречье».

В ходе реконструкции были построены две двухуровневые развязки. Одна — на повороте в Заречье, а другая возле строящейся школы управления «Сколково». На выезде из Фонда развития международного университета «Кунцево» (ФРМУ) был обустроен разворотный круг.

Северо-Западная хорда 

Северо-Западная хорда – автомобильная дорога в Москве. Строится вместо Четвертого транспортного кольца, от которого было решено отказаться в силу его крайней дороговизны. Северо-Западная хорда насчитывает в себе 5 участков, которые проектируются и строятся отдельно друг от друга.

Сколковское шоссе войдёт в состав 4-го (южного) участка Северо-Западной хорды.

Примечания

Ссылки 
 
 

Автомобильные дороги Московской области
Улицы Северо-Западной хорды
Вылетные магистрали Москвы